Chiesa di San Daniele – chiesa di Cavazzo Carnico
 Chiesa di San Daniele – chiesa di Padova
 Chiesa di San Daniele – chiesa di Venezia